mikroanaliza – analiza chemiczna, w której bada się bardzo małe ilości substancji, przykładem jest analiza kroplowa
 mikroanaliza rentgenowska – metoda detekcji w skaningowym mikroskopie elektronowym